Eppenhof ist der Ortsname von

 Eppenhof (Erbendorf), Ortsteil der Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Eppenhof (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern